Wolflingen ist

 der frühere deutsche Name für den luxemburgischen Ort Wolwelingen oder Wolwen im Kanton Redingen 
 der nicht mehr verwendete deutsche Name der Gemeinde Vufflens-la-Ville im Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:
 Wolfingen